Ilkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Ilkowzy/Ильковцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Teofipol, siehe Ilkiwzi (Teofipol)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Ilkiwzi (Mukatschewo)